loża – element architektoniczny
 Loża – obraz Auguste'a Renoira
 loża wolnomularska